Příjmení Jirsák nosí více různých osobností:

Jindřich Jirsák, český sportovec atlet
Leoš Jirsák, československý policista, příslušník Veřejné bezpečnosti
Oldřich Jirsák, český vědec, vynálezce a pedagog 
Tomáš Jirsák, český fotbalista
Klára Jirsáková, česká herečka

literární postava
Čeněk Jirsák – literární postava z Poláčkovy knihy Bylo nás pět